Имени Свердлова:
 Посёлок имени Свердлова — посёлок городского типа во Всеволожском районе Ленинградской области
 Санаторий имени Свердлова — посёлок в Гатчинском районе Ленинградской области

См. также 
 Завод имени Я. М. Свердлова — российское предприятие в городе Дзержинск Нижегородской области.
 «Завод имени Свердлова» — советская футбольная команда из Дзержинска Горьковской области.